Same (Griekenland), een oud-Griekse stad.
 Same (Kilimanjaro), een district in de Tanzaniaanse regio Kilimanjaro.
 Same (Oost-Timor), een subdistrict van Oost-Timor.
 Same (Tanzania), een stad in Tanzania.
 SAME, een Italiaans tractormerk.
 Bisdom Same, bisdom in Tanzania.